Дисциплина бацање диска за жене, је била, једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону, Уједињено Краљевство. Такмичење се одржало 3. и 4. августа на Олимпијском стадиону.

Учеснице 
Учествовало је 35 бацачица диска из 23 земље, од тога 29 из 17 земаља пребацило је А квалификациону норму од 62,00 метара, а Б норму која је износила 59,50 метара 6 бацачица из исто толико земаља.

 Квалификовани са А нормом 62,00

 Квалификовани са Б нормом 59,50

Систем такмичења 
Такмичење у овој дисциплини се одржало у два нивоа: квалификације и финале. У квалификацијама су учествовали све такмичарке подељене у две квалификационе групе. Свака такмичарка је са три бацања покушала да постигне квалификациону норму. Такмичарке које су пребациле задату норму аутоматски су се квалификовале за финале. Ако је мање од 12 такмичарки пребацило норму онда ће се та разлика попунити са онима које су постигле резултате најближе квалификационој норми. Квалификације и финале се одржавају у два дана.

Рекорди пре почетка такмичења 
(4. јул 2012)
{| border = "1" Cellpadding = "2"
| !align="left" bgcolor = "ddeeff" |Светски рекорд
| 76,80 
|Габријела Рајниш
|
|Нојбранденбург, ДДР
|9. јул 1988.
|-
| !align="left" bgcolor = "eeffdd" |Олимпијски рекорд
| 72,30
|Мартина Хелман
|
|Сеул, Јужна Кореја 
|29. септембар 1988.
|-
|Најбољи резултат сезоне
|70,69
|Дарија Пишчалникова
|
|Чебоксари, Русија
| 7. јул 2012
|}

 Најбољи светски резултати у 2012. години 
Десет најбољих бацачица диска 2012. године до почетка такмичења (25. јула 2012), имали су следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

 Сатница 

 Освајачи медаља 

 Резултати 
 Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале износила је 63,00 метра. Норму је пребацило осам такмичарки (КВ), а остале четири су се пласирале према постигнутом резултату(кв''').

Финале

Извори

Спољашње везе 
 Резултати на сајту ИААФ
 Резултати квалификација на сајту ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2012.
Бацање диска на Летњим олимпијским играма